Muchas universidades disponen de una Facultad de Informática. Esta es una lista no exhaustiva:

España 
 Facultad de Informática de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña.
 Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid.
 Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid.

Argentina 

Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata.